Deja-vu() est un manhwa écrit par Youn In Wan et illustré par Byeon Byeong Jun, Kim Tae Hyeong, Park Seong Wu, Yang Kyung-il, Yoon Seung Ki . Il est sérialisé dans le Daewon en 2004.

Synopsis 
Quatre histoires, quatre saisons, quatre univers graphiques à part entière.

Fiche technique 

 Édition coréenne : Daewon
 Nombre de volumes sortis : 1 (terminé)
 Date de première publication : 2004

 Édition française : Soleil (Gochawon)
 Nombre de volumes sortis : 1 (terminé)
 Format : 15 x 21 cm
 Date de première publication : juillet 2006

Réception 
mapetitemediatheque écrit « La couverture si elle est belle, elle n’en reste pas moins très mystérieuse et ne donne absolument aucun indice sur ce qui nous attend à l’intérieur. Malheureusement le contenu n’est ni aussi beau, ni aussi original que sa couverture..... »

Skeet de manga-sanctuary écrit « Le titre de ce One shot appartenant à la collection GOCHAWON de SOLEIL, n’a de déjà-vu que le titre !
Ce Manhwa n’a rien de classique et à sa lecture, on ne peut pas rester indifférent. Tout d’abord, Déjà-vu n’est pas l’œuvre d’une seule personne, mais de 5 personnes et non des moindres. Les auteurs ayant participé à ce Manhwa sont tous des personnes reconnues dans le métier et notamment par leurs confrères japonais (Clamp, Katsuhiro OTOMO ou encore Takehiko INOUE)......

Évalué 5,2/10 sur 1888 votes au total sur le site Mangapark.

Références

Liens externes 
 Fiche de Deja-vu sur Nautiljon

Série manhwa
Manhwa fantastique